Хуан Ортис:
 Ортис, Хуан Мануэль (род. 1982) — испанский футболист.
 Ортис, Хуан Эстебан (род. 1987) — колумбийский футболист.